Mineoka (jap. ) bezeichnet:
 ein Gebirge in Japan: Mineoka-Gebirge
 den späteren Namen des Lehens Mineyama (Han)